Seznam slovenskih fizikov vsebujoč vse znane fizičarke in fizike, ki delajo ali so delali kjerkoli kot univerzitetni profesorji oz. docenti fizike, vse doktorirane univerzitetne asistentke in asistente te stroke v Sloveniji, vse fizikalne znanstvene svetnike in svetnice oziroma višje znanstvene sodelavke in sodelavce na Institutu "Jožef Stefan" ter še nekaj drugih znanih ali obetavnih fizičark in fizikov v Sloveniji.

A 
 Miroslav Adlešič (1907 – 2002)
 France Ahlin (1906 – 1977)
 Anton Ambschel (1746 – 1821)
Slavko Amon (1945 –)
 Leopold Andrée (1879 – 1952)
Jasmin Anžiček
 Tomaž Apih (196? –)
 Denis Arčon (1968 –)
 Iztok Arčon (1961 –)
Tina Arh
Lojze Arko (1940 – 2006)
 Dušan Avsec (1905 – 1989)
 Andrej Ažman (1937 – 1980)

B 
 Dušan Babič
Borut Bajc
 Drago Bajc (1935 – 2020)
Jure Bajc (1968 –)
Marin Bajd (1936 – 2014)
Saša Bajt (1962 –)
 Lenart Barbič (1947 –)
Davide Batič (1971 –)
Marcos Bavdaž (1961 –)
Cene Bavec (1946 –)
Klemen Bergant (1973 –) (meteorolog)
 Aleš Berkopec (1968 –)
Tina Bilban (1983 –)
Leopold Biwald (1731 – ?)
Andrej Ludvik Bizjak
 Robert Blinc (1933 – 2011)
Vid Bobnar
 Janez Bonča (1960 –)
Anamarija Borštnik
 Branko Borštnik (1944 –) 
 Bojan Boštjančič (1962 –)
 Bojan Božič
 Marko Bračko
 Maruša Bradač (1978 –)
 Zlatko Bradač, častni član DMFA
 Dušan Brajnik (1940 –)
 Gvido Bratina (1960 –)
 Vojko Bratina (1969 –)
 Vojmir Bratina (1916 – 1997)
 Silvo Breskvar (1902 – 1969)
 Milan Brumen (1951 –)
 Klemen Bučar
Matija Iko Burgar (1945 –)

C 
 Ivan Cankar (1942 – 2008)
 Gregor Cevc (1951 –)
 Pavel Cevc (1941 –)
 Primož Cevc (1934 –)
 Vladimir Cindro (1957 –)
 Leon Cizelj (1964 –)
Franc Cvelbar (1932 – 2021)
 Uroš Cvelbar
 Mirjam Cvetič (1956 –) 
 Dean Cvetko
Bruno Cvikl (1943 –)

Č 
 Andrej Čadež (1942 –)
 Fran Čadež (1882 – 1945)
Iztok Čadež (1945 –)
 Marijan Čadež (1912 – 2009)
Matjaž Čadež (1946 –)
Vladimir Mišo Čadež (1940 –)
Miha Čekada
 Mojca Čepič (1960 –)
 Marko Čepin ?
Milan Čerček (1946 –)
 Lavo Čermelj (1889 – 1980)
Simon Čopar (1987 –)
 Martin Čopič (1950 –)
 Milan Čopič (1925 – 1989)
 Ljubomir Črepinšek (1936 –)
Bibijana Čujec (1926 –)

D 
Nejc Davidović
 Franci Demšar (1960 –)
Jure Demšar (1970 –)
 Jure Derganc
 Snegulka Detoni (1921 – 2016)
Ferdinand Deželak ?
 Viktor Dimic (1934 –)
Bojan Dintinjana (1954 –)
 Jure Dobnikar
 Andrej Dobovišek (1979 –)
 Simon Dolar (1877 – 1966)
Sašo Dolenc (1973 –)
Sergej Dolenc (1931 – 2020)
 Janez Dolinšek (1957 –)
Fran Dominko (1903 – 1987)
Martin Draksler
 Irena Drevenšek Olenik (1965 –)
Luka Drinovec
 Andrej Duh
 Janez Dular (1934 – 2017)
 Andrej Dvornik (1990 –)

E 
 Borut Eržen

F 
 Dunja Fabjan (1979 –)
 Svjetlana Fajfer (1954 –)
Aleš Fajgelj
 Aleš Fajmut
Janez Ferbar (1939 – 2000)
Franc Ferjan (1885 – 1964) (fotograf, izumitelj)
Jernej Fesel Kamenik (1980 –)
 Andrej Filipčič
 Cene Filipič
 Matej Forjan (1976 –)
 Miha Fošnarič

G 
 Franci Gabrovšek (1968 –) (krasoslovec)
 Ludvik Gabrovšek (1910 – 1988)
 Mirjam Galičič/Dular (1967 –)
Ivan Gerlič (1947 –)
Janez Galzinja (1952 -)
Bogdan Glumac 
 Bojan Golli (1950 –)
 Boštjan Golob (1966 –)
 Andreja Gomboc (1969 –)
Gregor Gomišček (1957 –)
 Matjaž Gomilšek (1987 –)
 Andrej Gorišek (1973 –)
 Peter Gosar (1923 – 2022)
 Ana Gostinčar Blagotinšek (1964 –)
 Daša Grabec (1969 –)
 Igor Grabec (1939 –)
Anton Gradišek
 Peter Gregorčič (1980 –)
 Gregor Gregorič
 Ferdinand Grešovnik (1944 –)
 Aleksander Grm (1972 –)
Mladen Gros (1941 –)
Vladimir Grubelnik 
Franc Grum (1922 – 1985)
Jerko Gržinčič
Primož Gspan (1934 –)
Tomaž Gyergyek (1963 – )

H 
 Duncan Haldane (1951 –) (škotsko-slovenski; Nobelova n. 2016)
 Danica Hanžel Burg (1934 –)
Herman A. Haus (1925 – 2003)
Fran Ivan Havlíček (1906 - 1971) (češko-slov.-hrvaški)
 Andrej Hočevar (meteorolog) (1931 –)
Marko Hočevar (1972 –)
 Marjan Hribar (fizik) (1937 –)
 Rihard Hudej (1977 –)
 Robert Hudej (1975 –)
Matjaž Humar (1983 –)
 Darin Hvalec (1965 –)

I 
 Aleš Iglič (1960 –)

J 
Zvonko Jagličić
Darko (Davorin) Jamnik (1925 – 2020)
Davorin Jamnik
Marija Jamšek Vilfan (1945 – 2009)
Helena Janžekovič
Jure Japelj
 Orest Jarh (1958 –)
Peter Jeglič (1977 –)
Nikola Jelić (1956 –) (bos.-slov.)
Ladislav Jenček (1918 – 2000) (biofizik) 
Igor Jenčič (1958 –)
 Robert Jeraj
 Jure Jerman (meteorolog) 
 Simon Jesenko
 Romana Jordan (1966 –)
 Boštjan Jug (1968 –)
 Desan Justin (1938 – 1993)
 Stanislav Južnič (1955 –)

K 
Lučka Kajfež Bogataj (1957 –)
Bojan Kambič (1959 –)
 Gabrijel Kernel (1932 –)
 Janez Krstnik Kersnik (1783 – 1850)
Borut Paul Kerševan
Gregor Kladnik
Rudolf Kladnik (1933 – 1996)
Martin Klanjšek (1977 –)
Ignacij Klemenčič (1853 – 1901)
Ivo Kljenak
Tomaž Klinc (1938 –)
Ivan Klodič (1828 - 1898)
Matjaž Kobal
Slavko Kocijančič (1960 –)
 Andraž Kocjan
Alojz Kodre (1944 –)
Jure Kokalj (1980 –)
Tilen Koklič
Jože Koller (1944 –)
Matej Komelj (1971–)
 Boštjan Končar (1972 –)
Rajko Korbar (1925 – 2013)
 Samo Korpar
 Božo Kos (1931 – 2009)
Janez Kos 
Miha Kos (1962 –)
Katarina Kosovelj
Andrej Košmrlj (1982 –)
 Nejc Košnik (1982 –)
 Joahim Košutnik (1714 – 1789)
 Janez Kovač (1965 –)
Damjan Kozak (1924 – 2016)  ?
Matjaž Koželj (1955 –)
 Primož Koželj
 Samo Kralj (1959 –)
Veronika Kralj-Iglič (1959 –)
 Gregor Kramberger (1971 –)
Viktor Kraševec 
Rajko Korbar (1925 – 2013)
Tomaž Kranjc (1950 –)
Aleksander Kregar (1934 –)
Mitja Kregar (1935 –)
Rajmund Krivec (1956 –)
 Josip Križan (1841 – 1921)
 Peter Križan (1958 –)
Marjan Kromar (1959 –)
Anton Kuhelj (1902 – 1980)
 Polona Kumelj
Peter Kump (1937 –)
Vitodrag Kumperščak (1944 –)
 Karel Kunc (1879 – 1950)  
Peter Kunič
Vinko Kunstelj (1908 –?)
 Samo Kupper (1962 –)
Valentin Kušar (1873 – 1962)
 Ivan Kuščer (1918 – 2000)
Zdravko Kutnjak (1962 –)
Drago Kuzman 
 Franc Kvaternik (1919 – 1981)

L 
 Renato Lukač (–)
 Gojmir Lahajnar (1937 – 2022)
 Janez K. Lapajne (1937 – 2012)
Danilo Lasič (1952 – 2000)
Borut B. Lavrenčič (1942 – 1996)
Devana Lavrenčič (1929 –)
Andraž Legat ?
Zala Lenarčič
 Igor Lengar
 Matjaž Leskovar (1968 –)
Igor Levstek (1931 – 2010)
 Adrijan Levstik (1939 – 2014)
 Matjaž Ličer (1978 –)
 Andrej Likar (1948 –)
Andrej Lipej ?
Matej Lipoglavšek (1968 –)
Marjan Logar 
(Uroš Lotrič)
Matjaž Lukač (1954 –) 
Peter Lukan ?
Benjamin Lukman (1942 -) (diplomat)
Metka Luzar Vlachy (1948 – 1996)
Janko Lužnik (1948 – 2012)

M 
 Marijan Maček
Aleksej Majkić
Vlado Malačič (1958 –)
Stephen Malaker (1922 – ?) (ZDA)
Gregor Mali (1971 –)
 Igor Mandić
 Norma Mankoč-Borštnik (1945 –)
Vital Manohin (1913 – 1970)
 Marko Marhl (1967 –)
Marko Marinček (1963 –)
Velibor Marinković ?
Rene Markovič (1985 –)
Rafael Martinčič
 Ugo Marzolino
Marko Maučec
 (Borut Mavko 1944 –)
 Irena Mele
Alenka Mertelj
 Tomaž Mertelj (1965 –)
 Franci Merzel (1968-)
 Dragan Mihailović (1958 –)
 Miodrag V. Mihailović (1922 – 2014)
Miha Mihovilović
Peter Mikeln (1933 –)
Adolf Miklavc (1942 – 2005)
Nina Miklavčič (r. Čopič)
 Marko Mikuž (1959 –)
Griša Močnik
 Andrej Mohar (1956 –)
 Aleš Mohorič
 Ivan Molinaro (1903 – 1988)
 Anton Moljk (1916 – 1998)
Dean Mozetič (1966 –)
 Miran Mozetič (fizik)
Janez Možina (1945 –)
 Jernej Mravlje 
 Igor Muševič (1954 –)

N 
Mitja Najžer (1935 –)
Julij Nardin (1877 – 1959)
 Vincenc Nemanič (1958 –)
 Miha Nemevšek
Tadej Novak

O 
 Valentin Oblak (1860 – 1909)
 Tomo Omahna (1963 –)
Aleš Omerzu (1968 –)
 Alenka Orel (1956 –)
Boris Orel (1943 –)
Matej Orešič (1967 –)
 Milan Osredkar (1919 – 2003)
Radko Osredkar (1945 –)
 Natan Osterman (1979 –)
Krištof Oštir (1969 –)

P 
Jana Padežnik Gomilšek (1961 –)
Jože Pahor (1933 – 2017)
 Sergej Pahor (1930 – 2006)
Peter Panjan (1957 –)
Bojan Paradiž (1930 – 2012) (meteorolog)
 Matej Pavšič (1946 –)
 Egon Pavlica
Peter Pehani
Primož Pelicon (1966 –) 
 Andrej Petelin 
 Matjaž Perc (1979 –)
 Mitja Peruš (1969 –)
 Rok Pestotnik (1972 –)
 Anton Peterlin (1908 – 1993)
Primož Peterlin
Tanja Peterlin Neumaier (1945 –)
Mihael Peternel (1808 – 1884)
Jože Peternelj (1944 – 2021)
 Ljubo Petkovič
Rok Petkovšek
Zdravko Petkovšek (1931 – 2018) (meteorolog)
 Dušan Petrač (1932 –)
 Lovro Pičman (1929 – 2022)
Boris Pihlar (1945 –)
Milan Pintar - Mik (1934 – 2003)
 Raša Pirc (1940 –)
Edo Pirkmajer (1932 –)
Janez Pirnat (1948 –)
 Janez Pirš (1945 –)
 Gorazd Planinšič (1962 –)
 Mark Pleško (1961 –)
 Igor Poberaj (1963 –)
 Savo Poberaj (1929 – 1993)
 Rudolf Podgornik (1955 –)
Ervin Bogomir Podgoršak (1943 –)
 Boštjan Podobnik
 Tomaž Podobnik 
 Matjaž Poljšak (1951 – 2005)
 Dušan Ponikvar
 Tine Porenta
 Robert Posel (1967 –)
 Anton Potočnik (1984 –)
Milan Potokar (1940 – 2015)
 Bogdan Povh (1932 –)
 Tomaž Požar (1980 –)
Matej Praprotnik
Andrej Pregelj (1957 –)
Matej Pregelj
 Peter Prelovšek (1947 –)
 Saša Prelovšek Komelj
Saša Prešern (1951 –)  ?
Rok Prislan
Janko Pristov (1929 – 2022) (meteorolog)
Dragotin Prosen (1907 – 1984) (geofizik)
Marijan Prosen (1937 –) (astronom)
 Tomaž Prosen (1970 –)
 Andrej Prošek

R 
 Jože Rakovec (1946 –) (meteorolog)
 Anton Ramšak (1959 –)
Nives Ramšak (1968 –)
Vekoslav Ramšak
Danilo Ravnik (1923 – 2016)
Jure Ravnik (1973 –)
 Matjaž Ravnik (1953 – 2009)
 Miha Ravnik (1981 –)
 Bruno Ravnikar (1930 –)
 Nada Razpet (r. Šmon) (1948 –)
Jožef Reisner (1875 – 1955)
 Tomaž Rejec
 Maja Remškar (1960 –)
 Robert Repnik  (1975 –)
Oskar Reya (1900 – 1980) (meteorolog)
Marijan Ribarič (1932 – 2022) 
Vladimir Ribarič (1928 – 2002) (geofizik, seizmolog)
 Marko Robnik (1954 –)
 Mitja Rosina (1935 –)
Jožef Roškar (meteorolog)
 Aljoša Rovan (1969 –)
 Barbara Rovšek 
Franc Rozman (fizik) (1949 –)
Brigita Rožič
Stane Rožman (1948 –)
Wojciech Rubinowicz (1889 – 1974)
 Franc Runovc (1949 –)
Peter Rupnik (1944 – 1994)
Venceslav Rutar (1950 –) (ZDA?)

S 
 Oton Sajovic (1907 – 1996) 
Milan V. Schara (1934 – 2022) (kemik, biofizik)
 Gregor Schoettl (1732 – 1777)
 Igor Sega
 Janez Seliger (1949 –)
Uroš Seljak (1966 –)
 Andrej Semekovič
 Igor Serša (1966 –)
Franc Sever (1953 –)
 France Sevšek (1951 –)
 Urban Simončič
Hugo Sirk (1881 – 1959)
 Zlatko Sitar
 Gregor Skačej (1973 –)
 Gregor Skok (meteorolog)
Tomo Skubic (1930–1996) ?
Jure Skvarča (1941 –)
Jure Skvarč?
 Janez Slak (1946 –)
 Mitja Slavinec (1964 –)
Anže Slosar (1977 –)
Vito Smolej (1948 –)
Borut Smodiš
Luka Snoj (fizik) (1981 –)
 Rastislav Snoj (1957 –)
 Mihael Fidel Sreš (1885 – 1959)
 Samo Stanič (1969 –)
 Aleš Stanovnik (1946 –)
 Marko Starič (1956 –)
 Jožef Stefan (1835 – 1893)
 Janez Stepišnik (1940 –)
Špela Stres
 Janez Strnad (1934 – 2015)
Marija Strojnik Scholl (1950 –)
 Mojca Studen (1969 –)
Peter Suhadolc (1950 –) (geofizik, seizmolog)
 Daniel Svenšek (tudi glasbenik)
 Saša Svetina (1935 –)

Š 
Lino Šalamon
 Anton Šantel (1845 – 1920)
 Andreja Šarlah
Božidar Šarler (1957 –)
Matic Šavli
 Marjeta Šentjurc (1940 –)
Barbara Šetina Batič
 Marko Šifrar (1967 –)
 Simon Širca (1969 –)
Miha Škarabot
 Damijan Škrk
Andrej Šmidovnik
Karel Šmigoc (1936 –)
 Žiga Šmit (1954 –)
Hinko Šolinc (1941 –)
 Jure Špiler
 Janez Štrancar (1973 –)
Bojan Štumberger ?
Sašo Šturm ?
 Ivan Šubic (1856 – 1924)
Franc Šumi (1922 – 2004) (geofizik)
Zoran Šušterič (1948 –)

T 
Matevž Tadel (1971 –)
Bosiljka Tadić (1951 –)
 Izidor Tasič
Radovan Tavzes (1946 –)
 Iztok Tiselj (1966? –)
 Uroš Tkalec (1982 –)
Marjan Tomšič (1930 –)
 Bogdan Topič (1967 –)
 Andrej Trkov
 Zvonko Trontelj (1937 –)

U 
Lara Ulčakar
Simon Ülen 
Polona Umek?
Mitja Uršič
Stanko Uršič (1917 – 2000)

V 
Marko Vakselj (1932 – 2017)
Marko Valič (1942 –)
Nataša Vaupotič (1967 –)
Boris Vedlin (1950 – 2015)  ?
 Jurij Vega (1754 – 1802)
Jon Vehovar (1999 -)
 Matjaž Vencelj
Peter Vencelj (1939 – 2017)
Ivo Verovnik (1950 –)
 Alenka Vesel
Gorazd Vesnaver (1941 –)
 Tim Vidmar
Andrej Vilfan
Igor Vilfan (1945 – 2009)
 Andrija Volkanovski
Andrej Vrečko
Erik Vrenko
 Tomaž Vrhovec (1959 – 2004)
Stanislav Vrtnik

Z 
 Gabrijela Zaharijaš
Andrej Zajc (1938 – 2021), strokovnjak. za materiale
 Bojan Zajec
 Boštjan Zalar (1965 –)
Stojan Zalar (1921 – 1990)
Žiga Zaplotnik (meteorolog)
 Danilo Zavrtanik (1953 –)
 Marko Zavrtanik
 Matjaž Zemljič
Marko Zgonik (1953 –)
Aleksander Zidanšek (1965 –)
 Primož Ziherl (1968 –)
Marko Zlokarnik (1931 –)
Janez Zorec (1948 –)
Andrej Zorko (1977 –)
Benjamin Zorko
Alexis Zrimec ?
Jure Zupan (1943 –)
Jure Zupan ml. (1975 –)
 Anže Zupanc
 Črtomir Zupančič (1928 – 2018)
Ivan Zupančič (1930 – 1999)
Erik Zupanič (1978 -)
Tomaž Zwitter (1961 –)

Ž 
(Jože Žabkar)
 Mark Žagar (1969 –)(meteorolog)
Nedjeljka Žagar
Tomaž Žagar (1972 –)
Jure Žalohar
 Matjaž Žaucer (1945 –)
 Boštjan Žekš (1940 –)
Vida Žigman (1950 –)
 Rok Žitko (1978 –)
Vladimir Žitko (1903 – 1954)
 Matjaž Žitnik (1965 –)
 Marko Žnidarič
Jakob Žnidaršič (1847 – 1903)
 Dejan Žontar (1968 –)
 Slobodan Žumer (1945 –)
Bojan Žunkovič (1985 –)
Stane Žužek (1937 –) (Argentina)

Kazalci strokovne odmevnosti slovenskih fizičark in fizikov 

h-indeks je uvedel leta 2005 J. E. Hirsch  za merjenje znanstvenega učinka poljubnega znanstvenika; ta kazalec je enak številu strokovnih člankov opisane osebe, ki so prejeli vsaj toliko navedkov, kot je vrednost h-indeksa. 

g-indeks je vpeljal leta 2006 L. Egghe kot izboljšavo Hirschevega kazalca; g-indeks je enak največjemu številu, ki izpolni pogoj, da je bila skupina najpogosteje navajanih člankov od prvega do g-tega navedena skupaj najmanj g*g-krat. 

hc-indeks ali sodobni ('contemporary') h-index so predlagali A. Sidiropoulos, D. Katsaros in Y. Manolopoulos (glej 
arXiv:cs.DL/0607066 v1 13 Jul 2006), da bi upoštevali novejše članke bolj kot starejše.  V sledeči tabeli je tako upštevan pri določitvi hc-indeksa vsak članek objavljen v letu izračuna 4-krat, članek objavljen n let prej pa le 4/n-krat, itd.

'navedki/leto/avtorja', ali letno število navedkov na avtorja, so enaki seštevku števil vseh navedkov posamičnih člankov deljenih s številom avtorjev posamičnega navedenega članka.

'vsi navedki' podajajo skupno število navedkov nekega avtorja.

Za določanje navedenih kazalcev je bil uporabljen 'Publish or Perish' (A.W. Harzing 2007), ki je na voljo pod http://www.harzing.com/pop.htm. Razen kadar to ni bilo mogoče zaradi siceršnje nedoločenosti rezultata, sta bila pri določitvi uporabljena kratica imena in priimek - navadno (in pri mnogocitiranih avtorjih vedno) brez slovanskih črk, kar je praviloma povišalo kazalčne vrednosti. Miroslav Adlešič je bil tako preverjan kot "M Adlesic", itd. Pred dokončnim izračunom kazalcev v dneh 1. in 2. junija 2015 so bile očitno napačne atribucije ali navedki z nedvomno napačno letnico objave (n.p. v 17. stoletju) ročno izključeni.

Kot kažejo med drugim veliki standardni odmiki poprečnih kazalcev v spodnji tabeli, direktna primerjava odmevnosti udeležencev na velikih projektih za raziskavo delcev ali astrofizike z zelo številnimi avtorji posamičnih člankov ter drugih znanstvenic in znanstvenikov, ki praviloma objavljajo v mnogo manjših skupinah ali celo sami, ni smiselna. (5851 krat navedni članek V. Cindra ima, na primer, 2932 avtorjev, od katerih jih upošteva Google Scholar pri izračunu števila letnih navedkov na avtorja le 21. Najveckrat citirani članek najuglednejšega navedenega astrofizika ima 499 avtorjev, od katerih jih Google Scholar pri izračunu upošteva le 66, itd.) Zato je median bolj zgovoren od poprečja in navaja tabela kazalce tudi ločeno za raziskovalce delcev ('jedraše') ali astrofizike in druge fizičarke ali fizike.

Primerjava navedenih rezultatov z neposrednim izpisom podatkovnih baz Google Scholar, WoS in Scopus kaže razlike, ki so večje od 3x pri posameznih kazalcih. Zato jih velja jemati z rezervo. Izpis 'Publish or Perish' se ne ujema z bazami, ki jih navaja kot vire, med tem ko se neposredne baze med seboj bolje ujemajo. 

Visoko uvrščene osebe so zaznamovane z zvezdico. Vse te so bile 8. junija vnovič preverjene z novo verzijo 'Publish or Perish' hkrati upoštevajoč različne mogoče verzije pisanja priimka (n.p.: "S. Žumer" OR  "S Zumer"). P = profesor, D = docent; '>' za 'Področjem' pomeni, da so vse navedene vrednosti le spodnje meje, ker Google Scholar, ki ga uporablja 'Publish or Perish', ni mogel prebrati vseh navedkov ali pa je P&P program javil napako.

Glej tudi 

 seznam fizikov
 seznam slovenskih matematikov

Fizik